

Geografia 
 Ghiacciaio Johns – ghiacciaio a forma di arco lungo circa 13 Km, nell'entroterra della costa di Hobbs, in Antartide.
 North Johns – comune situato nella contea di Jefferson dello Stato dell'Alabama.

Persone 
 Andrew Johns (n. 1973) –  triatleta britannico.
 Brian Johns (n. 1982) – nuotatore canadese. 
 Daniel Johns (n. 1979) – cantante, compositore e chitarrista australiano.
 Darrell Johns (n. 1976) –  ex cestista statunitense, professionista nella NBDL.
 Ethan Johns (n. 1969) – produttore discografico britannico. 
 Geoff Johns (n. 1973) – fumettista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense.
 Glynis Johns (n. 1923) – attrice britannica, recitò il ruolo di Winifred Banks nel film Mary Poppins.
 Harold E. Johns (1915-1998) – fisico e medico canadese.
 Helen Johns (1914-2014) – nuotatrice statunitense.
 Jasper Johns (n. 1930) – pittore statunitense, fra i maggiori esponenti del New Dada.
 Mervyn Johns (1899-1992) – attore cinematografico britannico.
 Paddy Johns (n. 1968) –  ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dentista.
 Philip Johns (n. 1958) –  ex giocatore di calcio a 5 statunitense.
 Pollyanna Johns (n. 1975) – ex cestista bahamense, professionista nella WNBA.
 Tracy Camilla Johns (n. 1963) – attrice statunitense.

Altro 
 Johns ( la dura vita dei ragazzi di strada) –  film del 1996.
 Three Johns – cortometraggio muto del 1916 diretto da David Smith.
 The Three Johns – ppo musicale post punk/indie rock inglese attivo dal 1981 al 1990.

Pagine correlate 
Saint Johns
Di Giovanni